A katari nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Losailben rendezték április 11-én. A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, miután legnagyobb ellenfele, Casey Stoner vezető helyről kiesett.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

K
Motogp